Miejscowości w USA:
 Ruston – miasto w stanie Luizjana, w parafii Lincoln
 Ruston – miejscowość w stanie Waszyngton, w hrabstwie Pierce
W Wielkiej Brytanii:
 Ruston – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)